Sabika bint Ibrahim Al Jalifa (nacida en Al Muharraq en 1948) es la reina consorte de Baréin, como la primera esposa y prima hermana del actual rey de Baréin, Hamad bin Isa Al Jalifa, así como la madre del príncipe heredero, Salman bin Hamad bin Isa Al Jalifa.

Biografía
Es hija de los Jeques Ibrahim bin Muhammad Al Jalifa y Fatima bint Salman Al Jalifa, hija a su vez de Salman bin Hamad Al Jalifa, quien fuera Hakim de Baréin entre 1942 y 1961. 

Fue educada privadamente en Riffa.

Sabika bint Ibrahim contrajo matrimonio con su primo hermano, Hamad bin Isa Al Jalifa, el 9 de octubre de 1968. 
 
Sabika y Hamad fueron padres de cuatro hijos, tres hijos y una hija:

 Jeque Salman bin Hamad Al Jalifa, Príncipe Heredero de Baréin (nacido el 21 de octubre de 1969).
 Jeque Abdalá bin Hamad Al Khalifa (nacido el 30 de junio de 1975).
 Jeque Jalifa bin Hamad Al Jalifa (nacido el 4 de junio de 1977).
 Jequesa Najla bint Hamad Al Jalifa (nacida el 20 de mayo de 1981).

Patronazgos 
 Presidenta del Consejo Supremo de Mujeres de Baréin [SCW] (desde 2001).
 Presidenta de la Organización de Mujeres Árabes (2005-2007).
 Presidenta de Honor del Centro para la Atención de los Padres (UCO).
 Presidenta de Honor de la Sociedad de Mujeres Ejecutivas de Baréin.
 Presidenta de Honor del Centro de Internacional de Exhibición de Baréin (BIGS).
 Doctora Honoraria por la Universidad de Mujeres de China (2002).
 Patrona de la Copa de Fútbol de Mujeres de Arabia (2010).
 Miembro del Comité Honorario del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados Sexualmente.

Títulos y estilos 
 1948 – 9 de octubre de 1968: Jequesa Sabika bint Ibrahim Al Jalifa. 
 9 de octubre de 1968 – 14 de febrero de 2002: Su Alteza la Jequesa Sabika bint Ibrahim Al Jalifa, Princesa consorte de Baréin.
 14 de febrero de 2002 – 21 de octubre de 2009: Su Alteza la Jequesa Sabika bint Ibrahim Al Jalifa, Reina consorte de Baréin.
 21 de octubre de 2009 – presente: Su Alteza Real la Princesa Sabika bint Ibrahim Al Jalifa, Reina consorte de Baréin.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas bareiníes 
  Dama de la Orden de Ahmad el Conquistador [de primera clase] (02/11/2003).
  Dama de la Orden del Jeque Isa bin Salman Al Jalifa [de primera clase] (16/12/2008).

Ancestros

Bibliografía

Referencias 

Política de Baréin
Reinas
Mujeres de Baréin del siglo XX
Mujeres de Baréin del siglo XXI
Musulmanes de Baréin
Derechos de las mujeres en Baréin